Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха» — филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в Республике Саха (Якутия). 

Создана в процессе разделения Саха-Якутской телерадиовещательной компании на федеральную (ГТРК Саха) и региональную (НВК Саха) компании.

«Вести-Саха» 

Основной продукт компании — информационная программа «Вести-Саха» — совместное творение ГТРК «Саха» и ВГТРК. В эфире на телеканале «Россия-1» с семи утра и до девяти вечера. Выпуски выходят на русском и якутском языках.

«Вести-Дальний Восток» 

С 20 июня 2008 года ГТРК «Саха» участвует в создании региональной информационной программы «Вести-Дальний Восток», трансляция которой осуществляется на все субъекты, входящие в состав Дальневосточного федерального округа. Программа выходит при поддержке ВГТРК и полпредства в эфире телеканала «Россия-1».

Награды 

В 2008 году коллектив ГТРК «Саха» стал победителем Всероссийского конкурса «Россия многонациональная» в номинации «Авторский коллектив». Победа в конкурсе — показатель профессионализма сотрудников телерадиокомпании, в которой на сегодняшний день трудятся 45 человек. В 2010 году стал победителем Всероссийского телевизионного форума «ТЭФИ-Регион», в номинации ежедневная информационная программа для столиц субъектов РФ.

Теле- и радиоканалы ГТРК «Саха» 
 Телеканал Россия-1 Саха (1 мультиплекс, ранее - 2-й канал)
 Телеканал Россия-24 Саха (1 мультиплекс, ранее 12-й канал)
 Радиоканал «Радио России Саха» (104,9 FM)

Ссылки 
 Сайт ВГТРК
 Сайт ГТРК «Саха»

 филиал РТРС "РТПЦ Республики Саха (Якутия)"
 РТРС-1
 цифровое телевещание

Примечания 

Филиалы ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Бывшие федеральные государственные унитарные предприятия РФ